Zikmund Thun, respektive Zikmund z Thunu, nebo z Thun-Hohensteinu (počeštěně též z Thun-Hohenštejna) je jméno více osob:

 Zikmund z Thunu (1487–1569), učenec, císařský diplomat a komorník
 Zikmund svobodný pán z Thunu (1537–1597)
 Zikmund Ignác z Thun-Hohensteinu (1827–1897), český šlechtic, rakouský politik a státní úředník, moravský zemský místodržitel 
 Zikmund Alfons z Thunu (1621–1677) byl římskokatolický duchovní, od roku 1663 kníže-biskup brixenský a od roku 1668 až do své smrti kníže-biskup tridentský
 František Zikmund hrabě z Thun-Hohensteinu (1639–1702), český šlechtic, diplomat a vojevůdce 
 Jan Zikmund z Thun-Hohensteinu (1594 – 1646) byl český šlechtic, místodržitel Království českého a císařský tajný rada
 Jiří Zikmund z Thunu (1573 – 1651)